Lijst van spelers van Feyenoord (mannen)
 Lijst van spelers van Feyenoord (vrouwen)